Александра Шон «Тигги» Петтифер MVO (в девичестве Легг-Бурк; ; 1 апреля 1965 года) — няня, позже компаньонка принца Уильяма, герцога Кембриджского и его брата принца Гарри, герцога Сассекского;  Чарльза, принца Уэльского в 1993—1999 годах.

Происхождение 
Отец Тигги, Уильям Легг-Бурк (1939—2009), после получения степени в  Кембриджского университета служил в ; затем стал торговым банкиром в «» и  в Поуисе с 1997 года и до самой смерти. Мать Тигги, достопочтенная  LVO (р. 1943), единственный ребёнок  (1891—1948), полковника гвардии гренадеров и . Когда отец Шон Бейли умер в 1948 году, она с матерью унаследовала  недалеко от  в Поуисе, в то время как титулы унаследовал кузен её отца. Шон Легг-Бурк была назначена фрейлиной принцессы Анны в 1987 году,  в 1991 году и сейчас является .

Дед Тигги по отцовской линии,  (1914—1973), был членом   с 1945 по 1973 год и председателем  Консервативной партии Великобритании. Его смерть в 1973 году привела к проведению , которые выиграл либерал Клемент Фрейд.

Семейная усадьба в Глэнуске была куплена (и здесь же был построен первый большой дом)  (1783—1858), чьё состояние было «отлито» металлургами в .

Ранняя жизнь 

Тигги выросла в семейной резиденции «Глэнуск Парк» в Уэльсе; образование получила в  в Аскоте, которую она окончила на О-уровень. Затем Тигги окончила Альпийский институт Вильдеманетт в , Швейцария, пансион, который также окончила принцесса Диана.

Кроме Тигги в семье есть сын, Гарри, и дочь, Зара. Тигги и Зара, которая младше сестры на год, были . В 1985 году Зара вышла замуж, но брак окончился разводом в 1997 году. Гарри, родившийся в 1972 году, был почётным пажом у королевы Елизаветы между 1985 и 1987 годами; затем вступил в Уэльскую гвардию.

В 1966 году бабушка Тигги, Маргарет Глэнуск, овдовевшая в 1948 году, повторно вышла замуж за Уильяма Сидни, 1-го виконта де Л’Айла, который был генерал-губернатором Австралии с 1961 по 1965 год. Он являлся приёмным дедом детей Легг-Бурков вплоть до своей смерти в 1991 году.

Карьера 
После выпуска из школы Тигги окончила обучающие курсы по уходу за детьми в Монтессорском центре Св. Николая в Лондоне. В течение года она преподавала в , затем оставила работу, чтобы заняться собственной школой , названной «школой мисс Тиггивинкл».

В 1993 году вскоре после расставания принца Уэльского с женой, Чарльз нанял Тигги в качестве няни своих сыновей. В то же время, Тигги стала помощницей личного секретаря принца, . Как королевская няня, Тигги стала писать заметки. Первые упрёки начались, когда Тигги презрительно высказалась об отношении принцессы Уэльской к её сыновьям: «Я даю им всё, что им нужно на этом этапе; свежий воздух, стрельбу и лошадей. Она даёт им теннисные ракетки и ведро попкорна в кино». Другую оплошность Тигги допустила, когда упомянула принцев, назвав их «мои детки».

Тигги часто бывала с принцами по праздникам. Заядлая курильщица, она говорила, что имеет возможность курить, даже когда катается на лыжах, и подверглась критике со стороны принцессы Дианы за курение возле её сыновей. В 1996 году, в возрасте 13 лет, принц Уильям, избегая непростого выбора, уговорил родителей не приезжать в Итон на празднования 4 июня. Однако вместо них Уильям пригласил Тигги, чем привёл в замешательство родителей.

Тигги помогала принцам пережить смерть матери в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Тигги вызвала возмущение в 1998 году, когда допустила спуск принцев с пятидесятиметровой дамбы без средств безопасности. В Сент-Джеймсский дворец об этом происшествии был отправлен отчёт, и Тигги, как сообщалось, спасло только обожание принцев.

В прессе не раз появлялись заявления о том, что Тигги уволена, но все они оказались ложными. В начале 1997 года она подала в отставку, но вернулась во дворец несколько месяцев спустя. 18 июля 1997 года, оставив службу у принца Чарльза, она присутствовала на пятидесятом дне рождения Камиллы Паркер-Боулз в Глостершире.

В 1999 году Тигги со своими друзьями взяла принцев в 10-дневное сафари в Ботсване, где они также посетили национальный парк  и дельту Окаванго.

Тигги окончательно оставила службу в октябре 1999 года, когда вышла замуж за Чарльза Петтифера.

Принцесса Уэльская 

9 декабря 1992 года Джон Мейджор сообщил в Палате общин, что принц и принцесса Уэльские расстались, но разводиться не планируют. В это время Диана была убеждена, что Чарльз любит только Камиллу Паркер-Боулз.

Уже в начале октября 1993 года Диана писала , что верит, что Чарльз влюблён в Тигги Легг-Бурк и собирается жениться на ней.

3 декабря 1993 года Диана объявила, что она решила отказаться от общественной жизни.

В начале 1995 года принц Уэльский, как сообщается, поцеловал Легг-Бурк на горнолыжном склоне в Клостерсе. В июне того же года фотокорреспондент сфотографировал Чарльза целующим Тигги в щеку во время спортивного дня в  принца Гарри. На просьбу прокомментировать, в  сообщили, что это естественное отображение привязанности к женщине, которую принц знает с детства. Тигги позже призналась, что у неё была «школьная влюблённость» в Чарльза, который был частым гостем в имении её семьи. Когда слухи о романе укрепились, Тигги заявила, что «это всего лишь цена, которую она должна платить за работу на принца Уэльского». Биограф Дианы, леди Колин Кэмпбелл, отмечала, что «Чарльз интересуется ей, лишь как дядя интересуется более молодой племянницей».

20 ноября 1995 года сенсационное интервью с принцессой Уэльской транслировалось на BBC. Борьба между Чарльзом и Дианой стала достоянием общественности, как никогда раньше, и знаменитое высказывание Дианы «нас было трое в этом браке», несомненно, касалось Паркер-Боулз. Тигги при этом никак не упоминалась. Тем не менее, 24 января 1996 года газеты, указав в качестве источника Диану, распространили недостоверный слух от ноября и декабря 1995 года о том, что Тигги забеременела от Чарльза и сделала аборт. Сообщалось, что Диана и Тигги обменялись несколькими словами по этому вопросу в гостях 14 декабря 1995 года, когда Диана сказала, что ей «Так жаль ребёнка», и, по цитатам «информированного источника», «Королева была абсолютно разъярена и полностью сочувствовала Тигги». 18 декабря 1995 года Тигги с согласия королевы поручила адвокату  написать адвокатам Дианы с требованием извинений, прося о «признании обвинений совершенно не соответствующим действительности». Никаких извинений получено не было, но юристы Тигги распространили письмо в средствах массовой информации, предостерегая от публикаций.

20 декабря 1995 года стало известно, что королева попросила Чарльза и Диану рассмотреть «ранний развод».

22 января 1996 года, незадолго до публикации утверждения о необоснованном аборте, личный секретарь Дианы Патрик Джепсон ушёл в отставку, то же сделала его помощница Николь Кокелл на следующий день. Джепсон позже писал, что Диана «ликовала, обвиняя Тигги в том, что та сделала аборт».

Ревностная привязанность к её сыновьям женщины, которая заботилась о них, сделала отношение Дианы к Тигги ещё более враждебным; она требовала, чтобы Тигги выходила из комнаты, пока Диана разговаривала со своими сыновьями по телефону. В феврале 1996 года газеты опубликовали письмо Дианы к Чарльзу, в котором она просила «мисс Легг-Бурк не тратить лишнее время в детских комнатах… читая им на ночь или контролируя их купание».

Развод Дианы и Чарльза состоялся 28 августа 1996 года. Через год, 31 августа 1997 года, Диана и Доди аль-Файед погибли в автокатастрофе в Париже. , возглавивший  по расследованию их гибели, сообщил свои выводы 14 декабря 2006 года. Согласно докладу, Диана боялась, что и она, и Камилла Паркер-Боулз стали жертвами заговора, целью которого стало обеспечение брака принца Уэльского с третьей женщиной. В «Daily Mail» сразу же назвали этой женщиной Тигги Легг-Бурк. Когда 15 декабря 2006 года из «Daily Mail» позвонили Тигги, она ответила «Я не собираюсь с вами говорить. Счастливого Рождества!».

Пока журналисты переваривали отчёт лорда Стивенса, они взглянули свежим взглядом на теорию заговора, упоминаемую в докладе, и попытались построить другую версию предполагаемой любви Чарльза и Тигги.

История всплыла еще раз, когда британское расследование обстоятельств гибели Дианы и Доди аль-Файеда рассматривалось на Королевском суде в Лондоне 2 октября 2007 года во главе с лордом-судьёй коронером . 6 октября 2007 года судья сообщил, как говорилось на суде, что в показаниях , адвоката Дианы, говорилось, что Диана сообщила ему «Камилла не была реальной любовницей Чарльза, но приманкой для его настоящей фаворитки, няни Тигги Легг-Бурк».

В декабре 2007 года свидетели на следствии были допрошены о письме Полу Барреллу от принцессы Уэльской в октябре 1993 года, которое ранее публиковалось только в отредактированном виде. В этом письме Диана писала:

Данный этап в моей жизни является наиболее опасным — мой муж планирует «аварию» с моей машиной, отказ тормозов и серьезную травму головы, чтобы сделать путь чистым для брака с Тигги. Камилла не что иное, как приманка, поэтому мы всё время используемся человеком в полном смысле этого слова.

7 января 2008 года друг Дианы, Родни Тёрнер, давая показания следствию, описал своё потрясение, когда увидел содержимое письма Дианы к Барреллу. 15 января 2008 года Мэгги Ри, юрист в фирме, во главе которой стоял лорд Мишкон (который умер в январе 2006 года), дала показания на следствии о страхах Дианы, имевших такой же эффект, как и письмо, основанные на заметках Мишкона в его документах и встрече Ри и её коллеги с ним, имевшей место в октябре 1995 года.

В том, что называлось «заметки Мишкона» от 1995 года, Диана прогнозировала, что в 1996 году королева отречётся от престола, принц Уэльский откажется от Паркер-Боулз в пользу Легг-Бурк, и что сама она погибнет в спланированном дорожно-транспортном происшествии. Перед смертью Мишкон отправил копию заметок в столичную полицию, которая не предприняла никаких действий по этому поводу.

7 октября 2007 года журналист Джаспер Герард издевался над «теорией заговора», постоянно сопровождающей смерть Дианы, принцессы Уэльской:

Люди будут ещё целый век глубокомысленно постукивать по носу, читая новые откровения: это были Тигги Легг-Бурк и Королева Елизавета, королева-мать, которые скрывались в тоннеле с фонариком и бутылкой Gordon’s.

Брак и дети 
Тигги заявляла, что внимание папарацци мешало ей найти партнёра, но в октябре 1999 года она вышла замуж за Чарльза Петтифера, бывшего офицера Колдстримской гвардии, имевшего двух сыновей от предыдущего брака, сообщив прессе: «Он волшебный». Она намеренно не пригласила Камиллу Паркер-Боулз на свою свадьбу, по-видимому, из-за вражды между ними и высказывания Камиллы в адрес Тигги, когда та назвала её «наёмной помощницей». Принцы Уильям и Гарри участвовали в праздновании, но принц Чарльз, сославшись на ранее запланированные дела, отказался.

Чувства между Тигги и Чарльзом Петтифером вспыхнули ещё в школьные годы в конце 80-х, однако роман оказался недолгим. Они оставались друзьями и когда Чарльз женился на Камилле Уайатт, а Тигги стала крёстной матерью одного из их сыновей. Вплоть до мая 1997 года Чарльз работал в компании «Unique Security Consultants Ltd», которая занималась переподготовкой бывших военных из особой воздушной службы. Затем он стал исполнительным директором «Rapport Research and Analysis Ltd», устраивавшей на работу телохранителями бывших военных особой воздушной службы.

У Чарльза и Тигги двое сыновей: Фред (р. 2001) и Том (р. 2002). Принц Гарри является крёстным отцом Фреда, а принц Уильям, как сообщалось, — Тома. Том принимал участие в качестве одного из двух пажей в королевской свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года.

Общественная деятельность 
В последние годы Тигги владеет собственным бизнесом, названным «The Tiggy Experience», недалеко от семейной резиденции «Глэнуск Парк».

В 2005 году Тигги выступала против помощника принца Уэльского , утверждая, что многие обладатели  на снабжение королевской семьи опасались помогать расследованию в 2003 году  против Фосетта. Тигги говорила:

Никто не вышел вперед, потому что никто не мог гарантировать уход Майкла. Он ушел в отставку, через четыре дня он вернулся. Все были обеспокоены тем, что, если вы выступаете против него, он мог избавиться от вас.

В апреле 2006 года Тигги принимала участие в параде в академии в Сандхерсте по случаю зачисления принца Гарри в полк «» Дворцовой кавалерии. В ноябре того же года принц Уэльский, как сообщается, стал частым посетителем Тигги и её семьи в Поуисе.

Похоже, что любые трения с Камиллой были улажены, поскольку Тигги и Чарльз Петтифер были двумя из ста пятидесяти гостей, приглашенных на шестидесятый день рождения Камиллы 21 июля 2007 года. Тигги также приняла участие в благодарственной службе по случаю шестидесятой годовщины свадьбы королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского в Вестминстерском аббатстве 19 ноября 2007 года.

Награды 
Под именем «Александр  Шон (Миссис Петтифер)» Тигги стала Членом Королевского Викторианского ордена (MVO) в  в 2001 году.

Другое 
В 1994 году сообщалось, что Легг-Бурк увлекается нахлыстом и долгими деревенскими прогулками.

По отцовской линии Тигги является кузиной руководителя по связям с общественностью и телеведущей , участвовавшей в 2003 году в шоу «Nice People», французской версии «Большого брата».

Фамильное древо

Примечания

Ссылки 
 Британский таблоид нашел принцессе Диане еще одну соперницу 
 Daily Mail article online at dailymail.co.uk with several photographs
 Glanusk estate  — official web site

Королевские няни